Antagonista (bioquímica i farmacologia)
 Antagonista competitiu
 Antagonista o dolent, arquetip que s'oposa al bo
 Múscul antagonista, òrgan que oposa l'acció a altres